Klaas de Groot (schaatser), recordhouder volbrachte Elfstedentochten
 Klaas de Groot (wetenschapper), biomedicus
 Klaas de Groot (worstelaar), Nederlands worstelaar
 Klaas de Groot (literatuurcriticus), Nederlands literatuurcriticus en literatuurhistoricus